Qeqertarsuaq kan syfta på:

 Qeqertarsuaq (ort) – en tätort på ön Disko (danskt namn: Godhavn)
 Qeqertarsuaqs kommun – en före detta kommun på Grönland, innefattande ön Disko och ögruppen Imerissut, numera i storkommunen Qaasuitsup
 Qeqertarsuaq (ort i Grönland, Sermersooq, lat 62,12, long -49,78) –  i kommunen Sermersooq
 Qeqertarsuaq – en ö vid västra Grönland, se Disko (ö)
 Qeqertarsuaq – en ö i Avannaa i kommunen Qaasuitsup på Grönland, se Herbertön